Amer Delić – ex tennista bosniaco
 Ivan Delić – calciatore montenegrino
 Ivan Delić – calciatore croato
 Mate Delić – tennista croato
 Mateas Delić – calciatore croato
 Mirela Delić – pallavolista croata
 Nenad Delić – cestista croato
 Uroš Delić – calciatore montenegrino